Матиас Эсекиэль Абальдо Мениоу (; ) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Дефенсор Спортинг».

Клубная карьера 
Абальдо — воспитанник клуба «Дефенсор Спортинг». 4 декабря 2021 года в матче против «Серро» он дебютировал в уругвайской Сегунде. 7 декабря в поединке против «Расинга» Матиас забил свой первый гол за «Дефенсор Спортинг». По итогам сезона Абальдо помог команде выйти в элиту. 5 февраля 2022 года в матче против столичного «Ливерпуля» он дебютировал в уругвайской Примере. По итогам сезона Матиас помог клубу завоевать Кубок Уругвая.

Международная карьера 
В 2023 году в составе молодёжной сборной Уругвая Абальдо принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чили, Парагвая, Венесуэлы, а также дважды Эквадора.

Достижения 

Клубные

 «Дефенсор Спортинг»
 Обладатель Кубка Уругвая — 2022

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»